Der MercedesCup 2017 war ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 19. Juni 2017 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die Ricoh Open gespielt, die genau wie der MercedesCup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel hatten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Das Finale gewann Lucas Pouille gegen Feliciano López in drei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhalten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld beträgt 630.785 Euro; die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf 701.975 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 11. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 181 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 212 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 175 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Stuttgart